Sietecolores o siete colores es el nombre común de varias especies de aves paseriformes:

 Carduelis carduelis, de la familia Fringillidae.
 Tachuris rubrigastra, de la familia Tyrannidae.
 Rauenia bonariensis, de la familia Thraupidae.
 Tangara chilensis, de la familia Thraupidae.